Mine může být:
anglické slovo
s významy mina, důl nebo můj a od něj odvozené významy:
 Mine (píseň, Taylor Swift) – píseň americké country-popové zpěvačky-skladatelky Taylor Swift
 Mine (píseň, Beyoncé) – píseň americké zpěvačky, herečky, producentky, textařky Beyoncé Giselle Knowles-Carter 
 Mine (píseň, Alice Glass) – píseň kanadské zpěvačky, textařky Alice Glass
 Mine (píseň, Andrew Bazzi) – píseň amerického zpěváka, textaře Andrewa Bazziho
 Mine (album, Li Jü-čchun) – (2.) album čínského zpěváka, textaře, diskžokeje, herce Li Jü-čchuna 
 Mine (album, Dolly Parton) – album americké zpěvačky, textařky Dolly Parton
 Mine (film, 1985) – turecký film od Atıfa Yılmaze
 Mine (film, 2016) – psychologický thriller v koprodukci Fabio Guaglione a Fabio Resinaro

japonský název/jméno (proprium). 
Jejich zápis v originále (japonštině) může být nejrůznější, například (mimo jiných): 三根, 峰, 峯, 嶺, 見禰, 美祢, みね jejich homofon, neužívaný v propriích je 刀背 – odvrácená/rubová strana meče katana. Čtení těchto zápisů (kromě みね) v jiných souvislostech může být (značně) odlišné. 
 sídlo:
 Mine (Jamaguči) (美祢市) město v Japonsku v prefektuře Jamaguči
 Mine (Saga) (三根町) – bývalé město v Japonsku v prefektuře Saga v okrese Mijaki, nyní (od roku 2005) součástí města Mijaki-čó (みやき町) 
 hora 
 Mine (hora) (峰山) – hora v Japonsku v prefektuře Kagawa v masivu Iwaseo-sankai, na území města Takamacu
 řeka/potok
 Mine (přitok zálivu Mine) (三根川) – potok na ostrově Cušima, přitok zálivu Mine
 záliv
 Mine (záliv, Cušima) (三根湾) – záliv ostrova Cušima v Cušimském průlivu

 příjmení
 Ajumi Mine (峰 步美, * 1992) – japonská badmintonistka
 Džunko Mine (峰 純子 * 1950) – japonská jazzmanka
 Kazuki Mine (三根 和起, * 1993) – japonský fotbalista
 Kósuke Mine (峰 厚介, * 1944) – japonský jazzový saxofonista

 osobní (křestní) jméno
 Mine Ercan (* 1987) – turecká vozíčkářská basketbalistka
 Miné Okubo (1912–2001) – japonsko-americká spisovatelka

Související články 
 MINE
 Miné
 Minė – alternativní název pro Minija (ves)

Externí odkazy